А́ндраш Ми́хай (, при рождении Маутнер; 6 ноября 1917, Будапешт — 19 сентября 1993, там же) — венгерский виолончелист, композитор и музыкальный педагог.

Биография 
Из еврейской семьи. Учился в Будапештской академии музыки у Лео Вайнера, Пала Кадоша и Имре Вальдбауэра, композицию также изучал частным образом у Стефана Штрассера. В 1944 году был арестован и депортирован в концентрационный лагерь Бухенвальд. После освобождения в 1945 году вернулся в Будапешт и был назначен генеральным секретарём Будапештского оперного театра.

С 1946 года первая виолончель Венгерской оперы, с 1950 года профессор камерного ансамбля в Будапештской академии музыки — под его непосредственным влиянием в ней сложились и Квартет имени Бартока, и Квартет Такача; среди других учеников Михая, в частности, Трио имени Грига. В 1962—1978 годах музыкальный лектор Венгерского радио. В 1967 году основал Венгерский камерный ансамбль для исполнения и пропаганды новейшей музыки.

Семья 
 Родители — Деже Маутнер (1877—1931), уроженец Добши, и Эльза (Эржебет) Гросс (1890—1944), которая погибла во время Холокоста.
 Сын (от первого брака) — Тамаш Михай (1947—2020), бас-гитарист рок-группы Omega.

Сочинения 
Автор оперы «Вместе и в одиночестве» (; 1966), трёх симфоний, скрипичного, фортепианного и виолончельного концертов, фортепианной, хоровой и вокальной музыки.

Примечания 

Композиторы Венгрии
Академические музыканты Венгрии
Музыкальные педагоги Венгрии
Родившиеся в 1917 году
Родившиеся 6 ноября
Умершие в 1993 году
Умершие 19 сентября
Персоналии по алфавиту
Оперные композиторы Венгрии
Лауреаты премии имени Ференца Эркеля
Заключённые концлагеря Бухенвальд